Сандро Мануэль дос Сантос (; 23 июля 1988, Ресифи, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник саудовского клуба «Аль-Таавун».

Карьера 
Сандро родился в Ресифи, и начал карьеру в клубе «Крузейро» в 2008 году. Закрепиться в команде игроку не удалось, и побывав в аренде в нескольких командах Бразилии, покинул клуб в 2011 году. Следующим клубом игрока стал «Санта-Круз», в котором играл два года, сыграв 57 матчей и забив один гол в чемпионате. Спустя три года, 1 января 2015 года, Сандро отправился в «Сеару». Однако, уже, через полгода, покинул команду и отправился за границу, в «Аль-Таавун».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Ипатинга»
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Аль-Таавун»
Игроки ФК «Аль-Фатех»
Игроки ФК «Сеара»